Assistens Kirkegård bezeichnet

 den Assistenzfriedhof in Kopenhagen
 den Assistens Kirkegård in Odense